Шеле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Шеле () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале